Сан-Жуан-Непомусену ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жуис-ди-Фора. Население составляет 25 526 человек на 2006 год. Занимает площадь 407,896 км². Плотность населения — 62,6 чел./км².

История 
Город основан 16 мая 1880 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 105.591.349,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.270,11 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,763 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: умеренный.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс